En géographie, Le Dossen est :
 le nom d’une grande plage de la commune de Santec ;
 le nom breton de la Rivière de Morlaix ;
 le nom d’une montagne des Alpes bernoises.